Halophiloscia är ett släkte av kräftdjur. Halophiloscia ingår i familjen Halophilosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Halophiloscia